Ribbat ist der Nachname von:

 Christoph Ribbat (* 1968), deutscher Amerikanist
 Ernst Ribbat (* 1939), deutscher Germanist